Tiensuu est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Jukka Tiensuu (né en 1948), compositeur et chef d'orchestre finlandais
 (né en 1976), réalisateur et producteur finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois